Лекё — многозначный термин.

Фамилия 
 Лекё, Гийом (1870—1894) — бельгийский композитор.
 Лекё, Жан-Жак (1757—1826) — французский художник и архитектор.

Топоним 
 Замок Лекё — замок на западе Швеции.